Der Name Fugnitz bezeichnet:
 die Katastralgemeinde Fugnitz (Gemeinde Geras) in Niederösterreich
 einen Fluss in Niederösterreich, siehe Fugnitz (Fluss)